Cymatium pharicidum är en snäckart som beskrevs av Dall 1889. Cymatium pharicidum ingår i släktet Cymatium och familjen Ranellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
pharicidum